

Anno 
 279 o 279 a.C.

Matematica 
 279 (numero)